Aulo Licinio Nerva puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:
 Aulo Licinio Nerva (tribuno de la plebe).— Tribuno de la plebe en el año 177 a. C.
 Aulo Licinio Nerva (monetalis).— Triunviro de la moneda en el año 47 a. C.
 Aulo Licinio Nerva (pretor).— Pretor en el año 143 a. C.
 Aulo Licinio Nerva Siliano.— Cónsul en el año 65.
 Aulo Licinio Nerva Siliano (cónsul 7).— Cónsul en el año 7.